Henkel (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Henkel KGaA, een Duits conglomeraat van bedrijven

Personen met de achternaam Henkel
Andrea Henkel, een Duitse biatlete
Fritz Henkel, een Duitse ondernemer
Heike Henkel, een Duitse hoogspringster
Manuela Henkel, een Duitse langlaufster
Roy Henkel, een Canadese ijshockeyspeler